Andrea Sbrana – calciatore italiano
 Angelo Sbrana – sindacalista italiano
 Danilo Sbrana – calciatore italiano
 Dino Sbrana – calciatore italiano
 Leone Sbrana – scrittore e politico italiano